Альгар-де-Палансия (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Морведре. Занимает площадь 13,20 км². Население 570 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 19 км.

Известные уроженцы 
 Висенте Пикер (-) — испанский футболист («Валенсия») и тренер, игрок национальной сборной, двукратный победитель Кубка ярмарок (1961—1962, 1962—1963).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística

Муниципалитеты Валенсии